Municipio de Robinson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Robinson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Robinson (condado de Crawford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Robinson (condado de Posey, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Posey.
 Municipio de Robinson (condado de Brown, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Robinson (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Robinson (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Robinson (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.